Џејнсвил има више значења:
 Џејнсвил (Калифорнија)
 Џејнсвил (Ајова)
 Џејнсвил (Висконсин)
 Џејнсвил (Минесота)